Асијенда Сан Антонио има више значења:

 Асијенда Сан Антонио (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Асијенда Сан Антонио (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику